Субодх Гупта (; род. 1964, живёт и работает в Индии) — один из самых известных современных индийских художников, скульптор, создает объекты и инсталляции.

Образование 
 1983-88 B.F.A. Painting, College of Arts & Crafts, Patna

Творчество 
Визитной карточкой Субодха Гупты стали скульптуры и инсталляции из металлической кухонной утвари. Spill (2007), например, множество маленьких чайников, которые вываливаются из большого сияющего ведра. Заявивший о себе на аукционах относительно недавно, темпом роста известности и цен Субодх Гупта сравним с Дэмиеном Херстом. Выставлялся на Венецианской Биеннале, Лондонской Frieze. Его работа Across Seven Seas, конвейер аэропорта из алюминия с тридцатью металлическими чемоданами была продана за £550,000 коллекционеру из Германии на ярмарке в Базеле. Возможно, самый известный поклонник Гупты — Франсуа Пино, французский миллиардер, влиятельный коллекционер, владелец аукционного дома Christie’s, который купил череп из кухонной утвари, работу «A Very Hungry God».

Персональные выставки 
 2009 Hauser and Wirth, Лондон
 2008 Still, steal, steel в Jack Shainman Gallery, Нью-Йорк
 2006 «Голодные боги», Arario Gallery, Beijing (Cat.)
 2005 Jack Shainman Gallery, Нью-Йорк
 2004 Я иду домой каждый день, The Showroom gallery, Лондон
 2003 «Новая живопись и скульптура», Галерея Nature Morte в Нью-Дели
 2000 Recent works, Nature Morte at Lokayata, New Delhi.
 1999 Последние работы, Gallery FIA, Амстердам
 1999 Дорога домой, Gallery Chemould, Мумбаи
 1997 Bose Pacia Modern, Нью-Йорк
 1996 ‘Grey Zones’, Jehangir Art Gallery, Мумбаи
 1995 ‘Grey Zones’, Academy of Fine Arts and Literature, Нью-Дели
 1993 Последняя живопись, Gallery Escape, Нью-Дели
 1990 Jehangir Art Gallery, Мумбаи
 1990 Chitrakoot Art Gallery, Calcutta. Belidh Club, Jamshedpur, Tata Steel.
 1989 Recent Paintings, Shridhani Art Gallery, Нью-Дели.
 1986 Recent Paintings, Gandhi Sangharalya, Patna

Награды и гранты 
 1997 UNESCO-ASHBERG Bursaries for Artists, at Gasworks Studio, London.
 1997 Emerging Artist Award, BosePacia Modern, New York.
 1996 All India Painting Exhibition, 1st Prize by M.F. Husain at Vadehra Art Gallery, New Delhi.
 1990-1 Research Grant Scholarship, Lalit Kala Academy, New Delhi.
 1987-8 Students grant scholarship, Govt. of Bihar, Patna.
 1989 All India Festival, Dhanbad, Bihar.
 1987 State Level Art Exhibition of Bihar.
 1986 All India Youth Festival, Madras

Примечания

Ссылки 
 Работы художника в Saatchi Gallery
 Работы художника на ArtNet
 Статья о художнике в Guardian
 Работа Субодха Гупты на 51 Венецианской Биеннале

Современные художники Индии